Protection — второй студийный альбом бристольского коллектива Massive Attack, вышедший в 1994 году.

Об альбоме 
Как и прочие альбомы группы, Protection соединяет в себе множество жанров — хип-хоп, брейкбит, регги и даб.
Годом позже вышел сборник ремиксов под названием No Protection, работал над сборником Mad Professor.

Список композиций 
 «Protection» — 7:51
 «Karmacoma» — 5:16
 «Three» — 3:49
 «Weather Storm» — 4:59
 «Spying Glass» — 5:20
 «Better Things» — 4:13
 «Eurochild» — 5:11
 «Sly» — 5:24
 «Heat Miser» — 3:39
 «Light My Fire» (live) — 3:15

Участники записи 
 Нелли Хупер (Nellee Hooper) — продюсирование
 Мариус де Райс (Marius De Vries), Энди Райт (Andy Wright), The Insects, Ник Уоррен (Nick Warren) — программинг
 Роберт Дель Ная (Robert «3d» Del Naja), Грант Маршал (Grant «Daddy G» Marshall), Tricky, Трейси Торн (Tracey Thorn), Хорас Энди (Horace Andy), Николетт (Nicolette) — вокал
 Крейг Армстронг (Craig Armstrong) — пианино
 Честер Камен (Chester Kamen) — гитара
 Роб Меррил (Rob Merril) — ударные
 Марк Стент (Mark Stent) — звукоинженер
 Джим Абис (Jim Abiss) — техник
 Джереми Уитли (Jeremy «Jim Bob» Wheatley) — техник
 Эл Стоун (Al Stone) — техник
 Майк Марш (Mike Marsh) — мастеринг
 Майкл (Michael)-Nash Assoc. — арт
 Мэттью Дональдсон (Matthew Donaldson), Жан-Батист Мондино, Эдди Мансон (Eddie Monsoon) — фото

1994
Альбомы стиля трип-хоп